1271 км, 1271-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1271 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Калининградская железная дорога (Калининградская область). Код 101926.
 1271 км, ОП 1271 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Карагандинское отделение, Казахстанская железная дорога (Казахстан) 677830.
 1271 км — пассажирская платформа, Одесская железная дорога (Одесская область). Код 408025.